Бобек:

 Бобек — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.
 Бобек, Николь (род.  1977) — фигуристка из США.
 Бобек, Степан (1923—2010) — югославский футболист.